blaszkoskrzelne (Eulamellibranchia), blaszkoskrzelne właściwe (Eulamellibranchiata) – podgromada małży
 blaszkoskrzelne (Lamellibranchiata) – dawna nazwa małży
 blaszkoskrzelne – dawna nazwa ryb spodoustych (Elasmobranchii)